Маньер:
 Маньер () — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Маньер () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.

См. также 
 Маньеру